Станция Кызылорда () — железнодорожная станция Казахстанских железных дорог, расположенная в Кызылорде.

История 
Здание первого вокзала было построено в 1905 году, в 1906 году открыто постоянное движение по прошедшей через город железной дороге Оренбург — Ташкент.

Первое здание вокзала было одноэтажным, а второе, построенное в 1969 году, уже трёхэтажным.

Пассажиропоток в сутки на 2013 год составил 1150 человек.

Описание

Примечания 

Кызылорда
Здания и сооружения Кызылорды
Железнодорожные станции Казахстана